Collegio elettorale di Milano 5 – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Milano 5 – collegio elettorale del Senato della Repubblica